Classe Pennsylvania è il nome di tre classi di navi americane.
Classe Pennsylvania (nave da battaglia), una classe di due navi da battaglia entrate in servizio nel 1915 nella US Navy.
Classe Pennsylvania (incrociatore), una classe di sei incrociatore costruiti per la US Navy tra il 1901 ed il 1908.
Classe Pennsylvania (nave passeggeri), una classe di quattro navi passeggeri a vapore americane, costruite tra il 1872 ed il 1874.